Акіха (Сідзуока)
Гора Акіха
Район Акіха